Too Much Married – cortometraggio del 1914 diretto da Donald MacDonald (come Donald McDonald)
Too Much Married – cortometraggio del 1916 diretto da John Francis Dillon
Too Much Married – film del 1921 diretto da Scott R. Dunlap (come Scott Dunlap)